Андская чайка () — вид птиц из семейства чайковых (Laridae). Ранее относилась учёными к роду Larus. Распространена в Андах на территории Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Перу. Гнездится в горных районах, что необычно для чайки.

Описание 
Длина тела 45—48 см, что делает андскую чайку наиболее крупной черноголовой чайкой в обеих Америках. Также это крупнейший вид рода Chroicocephalus. Окрас птиц: тёмный капюшон, спинка бледно-серая, чёрно-белый узор оперения.

Распространение и поведение 
Гнездится в горах, на высотах от 3000 м над уровнем моря. В районах с суровой зимой чайки на зиму мигрируют в более низкие места, иногда вплоть до морского побережья. Группы андских чаек часто встречают на юге Перу и севере Чили, но где гнездятся данные птицы не установлено. На плато Альтиплано гнездятся на высоте 4000 м над уровнем моря, а в южной Аргентине — 2000 м над уровнем моря. Гнездятся малыми группами, иногда просто парами, предпочитая берега небольших водоёмов. В отличие от других чаек сходных размеров, достигают половой зрелости в два, а не в три года.

Основу рациона составляют насекомые и черви. Чайки могут ловить и летающих насекомых, а также кормятся мусором, если он доступен.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «The Birds of Ecuador» by Robert S. Ridgely & Paul Greenfield. Cornell University Press (2001), ISBN 978-0-8014-8722-4.
 

Chroicocephalus
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1844 году